ENOL steht für:
 Flughafen Ørland (ICAO-Code), Flughafen von Ørland, Provinz Trøndelag, Norwegen

Enol steht für:
 Enol, chemische Verbindung
 (263613) Enol, Asteroid, benannt nach dem spanischen See
 Lago Enol, See im Kantabrischen Gebirge in Asturien, Spanien
 Aguja de Enol, Berg (2362 m) im Kantabrischen Gebirge in Asturien, Spanien

Abkürzung